Éric Fortier (né le  à Princeville ville de la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1997 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Foreurs de Val-d'Or. Cinq ans et deux Coupes du Président plus tard, il rejoint l'ECHL pour trois saisons.

En 2005, il signe en France pour jouer dans la Ligue Magnus avec les Dragons de Rouen. Dès cette première saison, il gagne la Coupe Magnus.

En 2007, il signe avec les Ducs d'Angers et remporte le  Match des Champions.

Trophées et honneurs personnels 
 2009-2010 : élu dans la sélection des meilleurs joueurs étrangers du Championnat de France de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ ||26||0||4||4||11||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||8||0||2||2||4||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||72||7||47||54||49||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 || Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||71||39||68||107||58||21||7||18||25||22
|-
|2001-2002 || Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||57||18||52||70||48||7||3||2||5||6
|-
|2002-2003 ||Bandits de Jackson||ECHL ||72||19||18||37||50||1||0||1||1||0
|-
|2003-2004 ||Generals de Greensboro||ECHL ||71||25||37||62||52||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Royals de Reading||ECHL ||66||23||27||50||58||8||0||4||4||6
|-
| 2005-2006 ||Dragons de Rouen||Ligue Magnus ||26||17||32||49||58||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || HC Sierre || LNB || 7 ||2 ||7 ||9 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 ||Dragons de Rouen ||Ligue Magnus ||16||15||23||38||36||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 ||Ducs d'Angers ||Ligue Magnus || 24|| 16|| 30|| 46|| 22||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Ducs d'Angers ||CdlL ||10 ||10 ||6 ||16 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 ||Ducs d'Angers ||CdF ||4 ||1 ||6 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Ducs d'Angers ||Ligue Magnus ||24 ||16 ||30 ||46 ||22 ||7 ||3 ||7 ||10 ||12
|-
|2009-2010 ||Ducs d'Angers ||Ligue Magnus || 26|| 20|| 28|| 48|| 32|| 13|| 6|| 10|| 16|| 18
|-
|2010-2011 ||Ducs d'Angers ||Ligue Magnus || 26|| 10|| 30|| 40|| 30|| 7|| 3|| 8|| 11|| 8
|-
|2011-2012 ||Ducs d'Angers ||Ligue Magnus || 26|| 14|| 10|| 24|| 22|| 11|| 5|| 4|| 9|| 22
|-
| 2012-2013 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 26|| 9|| 23|| 32|| 22|| 16|| 4|| 9|| 13|| 8
|-
| 2013-2014 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 26|| 5|| 13|| 18|| 18|| 16|| 4|| 10|| 14|| 22
|-
| 2014-2015 || Isothermic de Thetford Mines || LNAH || 40 || 14 || 30 || 44 || 28 || 16 || 8 || 5 || 13 || 18
|-
| 2015-2016 || Assurancia de Thetford || LNAH || 29 || 11 || 20 || 31 || 18 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2

Références 

Naissance en avril 1981
Naissance dans le Centre-du-Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur des Bandits de Jackson
Joueur des Generals de Greensboro (ECHL)
Joueur des Royals de Reading
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du HC Sierre
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur de l'Isothermic de Thetford Mines
Joueur de l'Assurancia de Thetford
Attaquant de hockey sur glace